Steinlachs steht für:
 ehemaliger Handelsname für Ostseeschnäpel
 heutiger Handelsname für Dornhai